Опанго — конголезская фамилия. Известные носители:

 Опанго, Жак (1907—1978) — конголезский политик, премьер-министр правительства Республики Конго (1961—1962).
 Йомби-Опанго, Жоаким (1939—2020) — конголезский генерал, политик и государственный деятель.